Peucedanum euphimiae är en flockblommig växtart som beskrevs av Mikhail Ivanovich Kotov. Peucedanum euphimiae ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
euphimiae